Филателистический конверт () — конверт (в виде целой вещи), специально подготовленный посредством наклеивания почтовых марок и написания адреса и отправленный по почте с целью создания предмета коллекционирования.

Описание 
, и подобные филателистические почтовые отправления известны с конца XIX века.  и , другие считают их искусственно созданными объектами, которые не отражают реального употребления в почтовой системе, и часто платят более высокую цену за конверт, который представляет собой образец действительно почтового использования.

Тем не менее письма, отправленные филателистами, являются не менее подлинными предметами подтверждённой почтовой оплаты, чем почтовые отправления, пересылаемые без намерения увидеть их снова.  и . Таковыми также являются конверты многочисленных выставок, состоявшихся за многие годы, для которых изготавливаются штемпели специального гашения и на которых работают почтовые отделения, где почтовые отправления могут быть посланы в определённый день проведения выставки:

Как и на любом другом подлинном почтовом отправлении, на филателистических конвертах наклеиваются почтовые марки и ставятся оттиски почтовых штемпелей соответствующего периода времени, и затем они обрабатываются и доставляются официальной почтой.

 или  инаугурации.

Виды 
Возможные виды филателистических конвертов ограничиваются только творческим воображением коллекционеров, но есть ряд хорошо известных категорий:
 .
 .
 .
 Конверты с почтовыми штемпелями из необычных мест.
 Конверты, отправленные с целью получения оттисков конкретных почтовых штемпелей.
 .
 .
 .

Признаки выявления 
Филателистические конверты обычно очень легко определить, но иногда они могут остаться необнаруженными неопытным филателистом. Вот их характерные признаки:
 Конверт по-прежнему запечатан и выглядит пустым.
 .
 .
 .
 , и (или) .
 , или .
  или  в правом нижнем углу конверта.
 .

Хотя многие филателисты предпочитают подлинные почтовые конверты искусственно созданным конвертам, филателистические конверты всё же могут быть приемлемы в коллекциях стран и эпох, для которых уцелело мало других конвертов. Был ли конверт создан искусственно или нет, всё равно он будет считаться почтовым отправлением, прошедшим ту же почту, что и другие конверты данной страны, с наклеенными почтовыми марками и оттиском почтового штемпеля, и часто такое отправление будет более исторически значимо по сравнению с конвертами, отправленными без намерения получить их обратно.

Исторические примеры 
Различные виды конвертов, как правило, подготовленные коллекционерами, историками или другими , имеют огромное историческое значение и, независимо от намерения, которым руководствовался отправитель при их отправке, иногда примечательны или известны сами по себе.

Цеппелинная почта 

.

Поскольку новые цеппелины были самым быстрым способом доставки почты через Атлантический океан, на них перевозилось много почтовых отправлений. В связи с шумихой, поднятой вокруг дирижаблей, большую часть перевозимой на их борту почты составляли конверты первого полёта. Значительная часть финансирования системы доставки цеппелинами была получена от коллекционеров и других энтузиастов того времени. Из-за быстроты доставки почты на борту этих воздушных судов пересылалось много коммерческих почтовых отправлений. Сроки доставки почты через Атлантический океан сократились с нескольких недель до нескольких дней. Так,  «Гинденбурга» продолжительностью двое с половиной суток были самым быстрым способом пересылки почты между Европой и Северной Америкой в 1936 году.

Конверты первого полёта 

После появления воздушных  прошло не так много времени, прежде чем самолёты начали перевозить почту между удалёнными точками по всему земному шару. В США и Германии доставка воздушной почтой была встречена с таким же общественным энтузиазмом и помпой, что и первые полёты на Луну американских астронавтов в более позднее время. Вследствие этого многие люди отправляли себе или друзьям филателистические конверты, которые перевозились на борту во время этих полётов, для того, чтобы получить сувенир на память об этом историческом событии. Конверты первого полёта, перевезённые на борту, в некоторых случаях очень популярны и известны.

. Лейтенант армии Джордж Бойл () был назначен пилотировать самолёт № 38262 во время первого рейса на север, который оказался несколько менее успешным начинанием.

Мистификации 

С конца 1990-х годов стала распространяться городская легенда о том, что писатель Е. П. Петров якобы собирал коллекцию своеобразных филателистических конвертов, посылая письма в разные страны по вымышленным адресам. Возвращаемые почтовые отправления содержали заграничные почтовые штемпели и пометки о том, что адресата не существует. С одним таким якобы отправленным Петровым письмом случилась следующая невероятная история, которая была опубликована в журнале «Огонёк» в 1999 году:

В 2012 году данная история легла в основу сюжета российско-американского короткометражного художественного фильма «Конверт». В 2015 году в документальном фильме «Евгений Петров. Конверт с того света» на телеканале «Культура» историю назвали «байкой» развлекающихся потомков.

См. также

Примечания 

Филателистические термины
Почтовые конверты